Паронян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Паронян, Акоп Ованесович (1843—1891) — армянский писатель-сатирик.
 Паронян, Владимир Хачикович — доктор технических наук, профессор.
 Паронян, Иван Амаякович — доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных» Российской академии сельскохозяйственных наук, лауреат государственной премии РФ (1995), заслуженный деятель науки РФ (2010).